El gen (también llamado gɛ̃, gɛn gbe, gebe, guin, mina, mina-gen y popo) es una lengua nigerocongolesa del grupo de las lenguas gbe que se habla en Togo y Benín. En Togo había 200 000 hablantes en 1991, hablándose en la Región Marítima. En Benín se habla en el departamento de Mono y en 2006 tenía 130 000 hablantes. Al igual que las demás lenguas gbe, el gen es una lengua tonal.

Sistema fonológico 
Fonemas y símbolos ortográficos

Alfabeto

a b c d ɖ e ɛ f g gb ɤ h i j k kp l m n ny ŋ o ɔ p r s t u v w y z

Sistema numeral 
1 - èɖě

2 - èvè

3 - ētɔ̃̀

4 - ēnɛ̀

5 - àtɔ̃́ː

6 - ādɛ̃́

7 - ǎdrɛ̃́

8 - ēɲí

9 - ēɲíɖé

10 - ēwó

Referencias

Bibliografía 
 Kangni, Atah-Ekoué (1989) La syntaxe du Gẽ: étude syntaxique d'un parler Gbe: le Gẽ du Sud-Togo. Frankfurt: Peter Lang.

Enlaces externos 
 Declaració dels Drets Humans en gen
 Llengües congo-sahara

Lenguas gbe
Lenguas de Togo
Lenguas de Benín